Treća hrvatska vaterpolska liga predstavlja četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2011. te je bila podijeljena u nekoliko grupa.

Ljestvice

Liga Split

Liga Šibenik

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2010./11.
 1. B HVL 2011.
 2. HVL 2011.

Izvori 
 wayback arhiva, hvs.hr 3.HVL Split 2011.
 wayback arhiva, hvs.hr 3.HVL Šibenik 2011.
 Croatia Turanj, wayback arhiva 3. HVL Šibenik 2011.

2011